О́сса ():

 Осса — гора в северо-восточной части Фессалии;
 Осса — гора на острове Тасмания, названная в честь фессалийской.
 Осса, или Фама — в древнегреческой и древнеримской мифологии божество, персонификация вещего голоса, слухов, молвы. Упоминается, в частности, в «Илиаде» Гомера.
 Осса, Мельхиор фон (Melchior von Ossa; 1506—1557) — немецкий правовед и государственный деятель.

Примечания